Baatz ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Baatz (1910–1978), SS-Obersturmbannführer
 Dietwulf Baatz (1928–2021), deutscher Provinzialrömischer Archäologe
 Hans Baatz (1906–1996), Frauen- und Badearzt in Bad Pyrmont
 Hermann Baatz (1845–1870), deutscher Theaterschauspieler
 Peter Baatz-Mechler (* 1977), deutscher Dialogbuchautor und Synchronregisseur
 Sture Baatz (1929–2004), schwedischer Ruderer
 Ursula Baatz (* 1951), österreichische Autorin und Journalistin

Siehe auch:

 Batz
 Baaz
 Paatz